Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1991 je devetintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 7. in 21. februarjem 1991 v Val di Fiemmeju, Italija, v petnajstih disciplinah. Franci Petek je z naslovom svetovnega prvaka na veliki skakalnici osvojil prvo slovensko in jugoslovansko medaljo na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1991
1991 v športu
Športne prireditve v Italiji
Val di Fiemme